Lombi (taal), een taal, gesproken in Kameroen
 Lombi (plaats), een plaats in Estland, gemeente Tartu vald
 Pablo Lombi (Pablo Enrique Lombi Etulain), Argentijns hockeyspeler
 Jorge Lombi (Jorge Maximiliano Lombi Etulain), Argentijns hockeyspeler, jongere broer van Pablo